Reigersberg ist

ein Familienname:
 August Lothar von Reigersberg (1815–1888), bayerischer Verwaltungsjurist
 Friedrich Carl von Reigersberg (1774–1840), großherzoglich-würzburgischer Kämmerer und Gesandter in Paris 
 Heinrich Alois von Reigersberg (1770–1865), bayerischer Jurist und Politiker
 Nikolaus Georg Reigersberg († 1652), kaiserlicher Rat, Kurmainzischer Kanzler, Schultheiß in Aschaffenburg

ein Ortsname:
 Reigersberg (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reigersberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil der Marktgemeinde Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark